Große Erwartungen bzw. Great Expectations () ist der Titel eines Romans von Charles Dickens und zahlreicher Verfilmungen:

 Große Erwartungen (Roman) (1861), Roman von Charles Dickens

 Verfilmungen dieses Romans (chronologisch):
 Great Expectations (1917) von Robert G. Vignola und Paul West
 Des Sträflings Lösegeld (1934) von Stuart Walker
 Geheimnisvolle Erbschaft (1946) von David Lean
 Great Expectations (1959), TV-Serie der BBC
 Great Expectations (1967) von Alan Bridges
 Great Expectations (1971) von Leonhard Gmür
 Die großen Erwartungen (1974) von Joseph Hardy
 Great Expectations (1981) von Julian Amyes
 Große Erwartungen (1989) von Kevin Connor
 Große Erwartungen (1998) von Alfonso Cuarón
 Great Expectations (1999) von Julian Jarrold, TV-Miniserie
 Große Erwartungen (2011) von Brian Kirk, Dreiteiler der BBC
 Große Erwartungen (2012) von Mike Newell